Древние боги (англ. Old Ones, Elder Ones, Old Gods, Ancient Gods) — вымышленные божества в произведениях американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, а также божества из «Мифов Ктулху» других авторов. Это невероятно могущественные существа, ровесники Вселенной, они обладают гигантскими размерами и аномальными свойствами. Их могущество основано на силах, которые традиционно считаются магическими, но они не безграничны и имеют свои пределы. Древние боги совершенно безразличны к людям, которые не могут постичь их суть, хотя, божествам поклоняются сектанты по всему миру. 

Лавкрафт назвал некоторых божеств: Азатот, Йог-Сотот, Ктулху, Дагон, Гидра, Шуб-Ниггурат, Ньярлатотеп, Хастур, Тсатхоггуа, Гатаноа, Йиг, Наг и Йеб. Несколько раз упоминаются без описания иные божества. В некоторых случаях существо описано не совсем как Древний бог, например: Дагон и Гидра являются, скорее, необычными представителями собственного вида, нежели космическими божествами. В Стране снов Древним подвластны силы стихий: океан, туман, ветер, дождь и эфир. Инопланетные Старцы, Шогготы, Ми-Го, Потомки Ктулху, Йит поклоняются Древним, а их влияние распространено по всему космосу.  

Древние боги включают такие понятия, как: «Великие Древние» (англ. Great Old Ones), «Старшие боги» (англ. Elder Gods) и «Внешние боги» (англ. Outer Gods), которые связаны с внеземными существами, такими как Старцы (англ. Elder Things, Elder Ones), а также со случайными отсылками к божествам из мифологии (например, Ноденс). Лавкрафт использует название «Древние» в общем смысле этого слова, что применяется как эпитет, для обозначения сверхъестественных сущностей из Иных миров. «Старшие боги» — более позднее творение Августа Дерлета, который дописал незавершенные произведения Лавкрафта и расширил концепции «Мифов Ктулху». Дерлет предпринял попытки создать пантеон божеств, — за что ему приписывают формализацию «Мифов Ктулху». 

Впервые Древние боги упоминаются в рассказе «Карающий Рок над Сарнатом», где Лавкрафт вначале называет их «Старые боги» (англ. Old Gods), а затем «Старшие боги» (англ. Elder Gods). Во всех последующих произведениях: «Зов Ктулху», «Ужас Данвича», «Шепчущий во тьме», «Хребты Безумия», «Тень над Иннсмутом», — Лавкрафт использует название «Древние» (англ. Old Ones) и «Великие Древние» (англ. Great Old Ones). В рассказах «Последний опыт» и «Погребённый с фараонами» Лавкрафт использует название «Древние боги» (англ. Ancient Gods). 

Последователи «Мифов Ктулху» использовали божеств Лавкрафта и создали сотни своих божеств.

Описание 
Лавкрафт лишь мимолетно описывает Древних богов и ни разу не использует точные слова, которые хотя бы как-то уточняют их вид. Персонажи немного иначе представляют себе «видимый образ» Древних. В повести «Шепчущий во тьме» говорится, что Древние имеют физические свойства, что человеческий разум не способен обработать. Люди описывают божеств через что-то, что мешает зрительному контакту, а самолично не видят их вовсе. Рассудок человека разрушается, будучи не в состоянии противостоять сверхъестественным силам, при приближении к месту проявления Древних. В итоге люди повторяют лишь слухи о богах, но никому не удается что-либо узнать. В рассказе «Ужас Данвича» говорится, что Древние столь противоестественны, что мы просто неспособны воспринимать их, ибо они вообще невозможны в нормальном мире. Некоторые читатели ошибочно путают Древних богов с монстрами имеющими личность — что не верно. Древние непостижимы, бесчеловечны, нематериальны и обладают аномальными свойствами, отличными от обычной материи. По своей сути, Древние боги являются олицетворением страхов на метафизическом уровне.

Лавкрафт пишет о неуместности человечества перед лицом космических ужасов, действительно существующих во Вселенной. Он постоянно ссылается на «свободный пантеон» божеств из космоса, которые в доисторические времена правили на Земле, но с тех пор впали в смертный сон либо пребывают в Ином измерении. Как правило, они находятся вне времени или заключены в тюрьму и не взаимодействуют с большинством людей (находятся под водой, под землёй, в Иных мирах). По крайней мере, до тех пор, пока несчастный герой невольно не подвергнется их воздействию. Несмотря на заточение, влияние Древних прослеживается в магических местах, где им поклоняются тайные культы. В рассказе «Зов Ктулху» говорится, что Древние могут влиять на земные дела при определённых условиях, когда к ним взывают сектанты. В «Некрономиконе» говорится, что появление Древних влечет разрушительные последствия, зачастую распространяющиеся на всю планету, а также описаны эпохи, предшествовавшие появлению человека на Земле — цикл Йог-Сотота и цикл Ктулху. Временами, Лавкрафту приходилось разъяснять, что его божества полностью вымышленные. 

Древние боги впервые появились в «Цикле снов». В рассказе «Карающий Рок над Сарнатом» описаны мифы о Древних богах, которые спустили с Луны на Землю город Иб, где жили существа студенистого и желеобразного вида. В рассказе «Ньярлатхотеп» посланник Иных богов вызывал Конец света. В рассказе «Иные Боги» боги прилетали на облачных кораблях на священные вершины, что служат им проходом меж мирами, а также упоминаются боги внеземного ада. В рассказе «Загадочный дом на туманном утёсе» жители Кингспорта говорят про Ноденса и Нептуна, как о части истории их города. В повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» появился самый могущественный из богов, — Азатот. Мудрецы говорят, что все мифы о Древних на самом деле ложные, а их истинная природа неизвестна ни людям, ни жителям Страны снов. Древние меняют облик при переходе в Иные миры, спускаясь с вершины гор. Иногда они принимают облик человека и вступают в связь с женщинами Страны снов, и оставляют потомков в городах, вблизи гор. Боги высекли символ по своему подобию на горе Нгранек, что несет знаки принадлежности к истинному роду богов, — лик с восточными чертами лица.  

Космическое божество впервые появляется в рассказе «Зов Ктулху», где представлен, пожалуй, самый известный из божеств — Ктулху, спящий мертвым сном на дне океана, в затонувшем городе Р’льех, а когда он проснется, то наступит Конец света. В рассказе «Ужас Данвича» описан, вероятно, самый известный случай, когда в наш мир проник Древний бог, — Йог-Сотот. В повести «Шепчущий во тьме» говориться, что Древние существуют даже в других звёздных системах, им поклоняются Ми-го с планеты Юггот, где пленен Хастур. В рассказе «Грёзы в ведьмовском доме» упоминается Шуб-Ниггурат. В повести «Курган» появился Тсатхоггуа, который возвел подземный город, где жили боги, пришедшие с небес. В рассказе «Вне времени» появился Гатаноа, который прибыл из космоса, а ныне заперт в крепости под океаном. В повести «Хребты Безумия» Древним поклонялись Старцы, которые миллионы лет назад создали первых живых существ на Земле.

Полный список Древних богов Лавкрафта 

Единожды упоминаются божества из мифологии и внеземные сущности:
 Демон (англ. Daemon) — руководящий демон, злая сущность, которая воздействует на сновидца в рассказе «Склеп».
 Джинн (англ. Genie) — божество в Стране снов, которое помнит древние времена. Описан в «Память».
 Бокруг (англ. Bokrug) — покровитель Безголосых странных существ, младшее древнее существо. Описан в «Карающий Рок над Сарнатом».
 Зевс, Аполлон, Дионис (англ. Zeus, Apollo, Dionysus) — божества из мифологии. Упоминаются в рассказе «Поэзия и Боги».
 Торнасук (англ. Tornasuk) — древнее божество у эскимосов. Упоминается в «Зов Ктулху».
 Великая Мать (англ. Great Mother) — божество в религии Древнего Египта либо же культе Кибелы. Упоминается в «Крысы в стенах», «Ужас в Ред Хуке» и «Вне времени».
 Лилит, Горго, Мормо, Молох, Астарта, Гидра (англ. Lilith, Gorgo, Mormo, Moloch, Ashtaroth, Hydra) — греческие божества и демоны. Упоминаются в «Ужас в Ред Хуке».
 Нептун (англ. Neptune) — Повелитель бездны. Описан в «Загадочный дом на туманном утёсе».
 Гипнос (англ. Hypnos) — бог сновидений. Упоминается в «Гипнос».
 Азазель, Базраэль, Вельзевул, Белиал (англ. Azazel, Buzrael, Beelzebub, Belial) — демоны. Упоминаются в «Ужас Данвича».
 Кецелькоатль, Уицилопотчля, Науатлакатль, Сочимилька, Чалка, Тепанека, Аколуа, Тлауика, Тласкальтека, Ацтека, Тлокенауаке, Ипалнемоан — индейские божества. Упоминаются в «Электрический палач».
 Линос, Иакх, Ялменос, Загрей, Дионис, Атис, Гилас, Аполлон, Аргос, Псамафа — греческие божества. Упоминаются в «Электрический палач».
 Медуза (англ. Medusa) — божество. Упоминается в «Локон Медузы».
 Безымянный (англ. Not-to-Be-Named One) — божество, «Тот, чье имя не может быть названо» или Магнум Инноменандум. Упоминается в «Шепчущий во тьме» и «Курган».
 Н’ян-Ктхун (англ. N’gah-Kthun) — некая сущность или инопланетянин. Упоминается в «Шепчущий во тьме».
 Ран-Тегот (англ. Rhan-Tegoth) — высшее позвоночное божество с планеты Юггот. Описан в «Ужас в музее».
 Чаугнар Фаугн (англ. Chaugnar Faug) — создатель Фрэнк Белнап Лонг, описисавший это божество в рассказе «Ужас с холмов» (1931). Упоминается в «Ужас в музее».
 Норт-Йидик (англ. Noth-Yidik) — существо или божество. Упоминается в «Ужас в музее».
 К’тхун (англ. K’thun) — существо или божество. Упоминается в «Ужас в музее».
 Умр ат-Тавил (англ. ’Umr at-Tawil) — Древнейший (англ. Most Ancient One), вероятно, это воплощение Йог-Сотота. Описан в «Врата серебряного ключа».
 Буддай (англ. Buddai) — гигантский старик, который вот уже много веков спит под землёй. Упоминается в «За гранью времён».
 Шаураш-Хо (англ. Shaurash-Ho) — таинственная сущность из письма Лавкрафта к Джеймсу Ф. Мортону. Это Потомок Ктулху, родитель К'баа Змея и Гота Нора. Внешний вид Шаураш-Хо не описан.

Классификация Древних богов 
Лавкрафт заявлял, что не стремился создавать пантеон. Любые классификации носят лишь условный характер, потому что любой из божеств является «Древним богом», а для вездесущих существ Лавкрафта не свойственна иерархия. На протяжении всего своего творчества Лавкрафт использует такие названия, как: «Древние», «Великие Древние», «Старшие боги», «Старые Боги», «Боги Седой старины», «Старейшие из Богов», «Абсолютные боги», «Иные боги», «Боги Земли», «Властители Древности», «Великие Старейшины», «Внешние боги», «Первоначальные боги», «Тёмные боги», «Забытые боги», «Боги пустыни», «Нижние боги», «боги внеземного ада» и другие. Лавкрафт описывает Древних в разных работах немного иначе, нарочно изменяя их описание, а суть определения адаптируется к теме конкретного произведения. В рассказе «Ньярлатхотеп» происходит Конец света, когда мир переходит от «Известных богов» к «Неизвестным богам».

Были попытки классифицировать эту вымышленную группу божеств Лавкрафта. Филипп Шреффлер утверждал, что при тщательном изучении трудов Лавкрафта появляется работоспособная структура, которая обрисовывает широкий «пантеон» — от недостижимых «Внешних богов» (например, Азатот, занимающий центр Вселенной) и «Великих Древних» (например, Ктулху, заключенный в тюрьме в затонувшем городе Р’льех), а после, и к малым кастам (например, Шогготы и Ми-го).

Дэвид Шульц считал, что Лавкрафт никогда не намеревался создавать канонические мифы, а скорее хотел, чтобы его воображаемые божества служили лишь фоновым элементом (как фабула). Сам Лавкрафт с юмором называл свои мифы «Йог-Сототерия» (на манер эзотерия). Дирк Мосиг предложил заменить термин «Мифы Ктулху» термином «Цикл Йог-Сотота».

С. Т. Джоши, исследователь творчества Лавкрафта, отмечает, что мифы Лавкрафта никогда не были жёсткой системой, а представляют своего рода эстетическую конструкцию, которая все время адаптируется под изменившиеся интересы автора. Лавкрафт создавал первых божеств, основываясь на мифологии. Маловероятно, что изначально Лавкрафт задумывал их как божеств из космоса. В рассказе «Иные Боги» впервые упоминаются внеземные божества.

«Великие Древние» 
Лавкрафт изначально описывал «Великих» (англ. Great Ones) — это эфемерные сущности, правящие в Стране снов или «слабые боги Земли» (из повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата»). Древние боги впервые появились в ранних произведениях «Цикла снов»: «Полярная звезда», «Белый корабль», «Карающий Рок над Сарнатом», «Храм», «Селефаис», «Азатот», «Зелёный Луг», «Крадущийся Хаос». Вероятно, «Великие» не так могущественны, как «Великие Древние», и даже не похожи на разумных существ; они проявляют потустороннюю природу и им подвластны стихии. Однако, они находятся под защитой «Иных богов», особенно, Ньярлатотепа. В «Цикле снов» Лавкрафт называл полу-богами царей: 

 Лобон, Тамаш, Зо-Калар (англ. Lobon, Tamash, Zo-Kalar) из рассказа «Карающий Рок над Сарнатом»; Нат-Хортат (англ. Nath-Horthath) из рассказа «Селефаис»; Дориб (англ. Dorieb) из рассказа «Белый корабль»; Укранос (англ. Oukranos) из повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата». Джон Р. Фульц в романе «Волшебники Гипербореи» (1997) добавляет к ним божеств Хагарг Рионис и Каракал (англ. Hagarg Ryonis, Karakal).
В поздних произведениях Лавкрафт создает «Великих Древних» (англ. Great Old Ones) — это космические инопланетные сущности, распространенные во всей Вселенной. Последователи «Мифов Ктулху» чаще всего создавали «Великих Древних».

«Старшие боги» 
Август Дерлет первым продолжил писать о Древних богах; ему приписывают создание пантеона «Старших богов» (англ. Elder Gods). Дерлет предпринимал попытки категорировать божеств Лавкрафта и создать космический пантеон, но считается, что единой мифологической картины мира Лавкрафта не существует, — напротив, его миры полны хаоса и неизвестности. Дерлет несколько отступал от принципов Лавкрафта, поэтому некоторые критики считают его божеств «не-лавкрафтовскими». «Старшие боги» привносят противостояние добра и зла в космическое безразличие Лавкрафта. Другие же критики утверждают, что «Старшим богам» чужды человеческие представления морали, а человеческий мир ниже их уважения и беспокоит их не больше, чем прочие инопланетяне, которым они противостоят. Лавкрафта сам описывает легенды о противостоянии божеств в повести «Хребты Безумия» и рассказе «Вне времени».

«Внешние боги» 
Кларк Эштон Смит создал пантеон «Внешних богов» (англ. Outer Gods), которые имеют неограниченное влияние, в отличие от «Великих Древних», действующих в пределах Страны снов, или «Старших богов», действующих в космическом масштабе. Смит часто упоминал Древних богов Лавкрафта наряду со своими «Внешними богами», которыми правит Азатот, «слепой Бог-идиот», занимающий положение в центре бесконечности. Вокруг Азатота ритмично танцует в такт звукам флейты группа «Внешних Богов», среди которых присутствуют «Абсолютные Боги» (из повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата») и Шуб-Ниггурат. Йог-Сотот правит вместе с Азатотом и существует как воплощение времени в космосе, но каким-то образом он заперт за пределами Вселенной. Ньярлатотеп является посланником «Внешних Богов» к их культам. Сам Лавкрафт не ссылался на называние «Внешние боги», а вместо этого использует название «Иные Боги» (англ. Other gods) или «боги внеземного ада» (англ. Gods of the outer hells), — как отмечается в рассказе «Иные боги».

Вдохновение 
Лавкрафт говорил, что выдумал Древних богов самостоятельно, а их имена просто приснились ему. Первых божеств он создал вдохновившись пантеоном божеств лорда Дансени из его сборника «Боги Пеганы» (1905). Лавкрафт вдохновлялся произведениями более ранних авторов, таких как лорд Дансени Эдгар По, Амброуз Бирс и других. В литературе встречаются божества из мифологии и космогонии либо потусторонние сущности из Иных миров, но космические божества с инопланетными именами, — полностью оригинальное творение Лавкрафта. Лавкрафт развил жанр «космического ужаса» и вдохновлялся популярными фантастическими журналами, такими как «Weird Tales».   

Другие писатели создавали своих божеств и связывали их родством с Древними богами, хотя, некоторых описывали иначе. Август Дерлет создал свой пантеон бежеств в сформированных им «Мифах Ктулху», — что стало литературной традицией. Последователи «Мифов Ктулху» писали произведения опираясь на божеств Лавкрафта, Смита и Дерлета. Однако, Древние боги Лавкрафта остаются только в рамках его произведений, благодаря уникальному литературному стилю.    

Мифология Древнего Египта часто служит фоном для «Лавкрафтовских ужасов», а также её использовал Эдгар По, последователем которого является сам Лавкрафт. Имена божеств похожи на египетских, греческих, шумерских, финикийских и других. Лавкрафт ставит в центр космоса Азатота. У египтян в центре мира Предвечный бог — Атум, который создал восемь главных богов (Огдоада), а от них произошли сотни других божеств. Этот демиург может быть представлен как союз двух божеств: Наунет и Нун, — последнего называют «Старцем». Божества перемещаются в Иных мирах, чтобы вершить цикл жизни. Боги духи, демоны пребывают вне времени, в состоянии сна, в водах предвечного океана (Хаоса), с момента «изначальных времен», и до сотворения мира. «Великая Книга неба», «Книга Небесной Коровы», «Книга врат» описывают божеств из Иных миров. В истории цивилизаций иногда происходил переход от старых богов к новым — отсюда и название.

Лавкрафта использует фразы из древнеегипетских сказок. Такая форма обращения, как «Тот, кто заглянет в Прошлое», указывает на облик, в котором находится божество в данный момент. Египтяне использовали тайное имя божеств: «Тот, кого нельзя называть», «Тот, кто заглянет в Прошлое», «Тот, кому мы служим», «Тот, кто из Бездны». Лавкрафт использует намеки на божеств: Чувство страха и звук флейты указывает на Азатота; аномалии пространства указывают на Йог-Сотота.

Мудрецы в Стране снов изображают рукой защитный «Знак Старших Богов», что описывает внешний вид богов (возможно, похожий на Мин или «Мано Корнута»). В рассказе «Ужас Данвича» упоминается «Знак Вууриш» из творчества Артур Мэкена.

Древние боги в творчестве Лавкрафта 

В рассказе «Карающий Рок над Сарнатом» Лавкрафт впервые использует название Древние, связывая его с внеземными существами и царями в Стране снов:

В рассказе «Иные Боги» Барзаи Мудрый изучал знания о богах в «Пнакотических манускриптах» и «Семи тайных книг Хсана»:

В рассказе «Зов Ктулху» моряки сперва сталкиваются с неким телепатическим воздействием, а затем описывают образ Ктулху: 
В повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» описано, что Древние боги безглазы, и безумны, и томимы жесточайшими голодом и жаждою:
В рассказе «Ужас Данвича» Лавкрафт назвал Древних богов таинственными существами, связанными с Йог-Сототом:

Культы в произведениях Лавкрафта 

 Культ Ктулху (англ. Cult of Cthulhu) — описан в «Зов Ктулху»
 Тайный Орден Дагона (англ. Esoteric Order of Dagon) — описан в «Тень над Иннсмутом»
 Культ Шуб-Ниггурат (англ. Shub-Niggurath Cult) — описан в «Шепчущий во тьме», «Вне времени», «Курган»
 Культ Тсатхоггуа (англ. Tsathoggua cult) — описан в «Шепчущий во тьме», «Курган»
 Культ Старших богов (англ. The Elder Gods cult) — описан в «Хребты Безумия»
 Культ Гатаноа (англ. Ghatanothoa cult) — описан в «Вне времени»
 Культ «Находящегося-за-Краем» или Йог-Сотота (англ. Beyond-One) — описан в «Врата серебряного ключа»
 Культ Безымянного Божества (англ. Unnamed God cult) — описан в «Курган»
 Культ Йига (англ. Yig cult) — описан в «Курган»
 Культ Хастура (англ. Cult of Hastur) — описан в «Сверхъестественный ужас в литературе»

Божества Дерлета 
Август Дерлет дописал незаконченных произведений после смерти Лавкрафта, используя его черновики и письма. Дерлет первым продолжил описывать Древних богов и существенно расширил вселенную Лавкрафта, включив все мимолетные ссылки Лавкрафта на элементы из произведений других авторов, как части жанра. Во многом, благодаря ему «Мифы Ктулху» стали столь популярными. Дерлет сперва включил божеств Точно так, как Лавкрафт вскользь упомянул «Книгу Эйбона» Кларка Эштона Смита, Дерлет, в свою очередь, добавил божество Уббо-Сатла Смита в свои произведения. Сам Лавкрафт хотел, чтобы и другие писатели активно писали о «Мифах Ктулху», и не ограничивались структурой сюжета его произведений. Ради этой цели Дерлет специально создал издательство «Arkham House» и проявил себя как гениальный издатель. 

Роберт Прайс в своем эссе «Лавкрафт и Мифы Ктулху» описал два этапа развития: собственно «Мифы Ктулху» под руководством Лавкрафта и «Мифы Дерлета», который пытался классифицировать пантеон божеств. Прайс полагает, что принципиальное различие между Лавкрафтом и Дерлетом заключается в том, что Дерлет развил свои надежды на то, что «Мифы Ктулху», по сути, представляют собой борьбу добра и зла. Но Лавкрафт писал, что «Старшие Боги» лишь условно «добрые», а на самом деле, они не менее чужды людям, чем «Великие Древние». Дерлет интерпретировал противостояние Древних богов как две стороны добра и зла — что не верно. Ему приписывают создание «Старших богов», о чём он заявил:Когда Лавкрафт задумывал божества или силы природы, то там изначально были Старшие боги. Старшие боги были добрыми божествами, представляли силы добра и существовали мирно. Редко они оказывались втянутыми в постоянную борьбу между силами зла и расами Земли. Эти силы зла известны как Великие Древние или Древние.Роберт Прайс полагает, что основные идеи системы Дерлета находятся в повести «Хребты Безумия» и «Тень над Иннсмутом», что дают ключ к происхождению «Мифов Дерлета». В «Хребты Безумия» показан конфликт между Старцами и Потомками Ктулху . Дерлет также использовал в своих произведениях темы родственных связей семей из Иннсмута и Данвича. В романе «Затаившийся у порога» (1945) Дерлет пишет о Древних богах следующее:«Великие Древние» имеют некую связь с элементами земли, воды, воздуха и огня, из которых они отчасти состоят; они способны перемещать эти элементы в некой взаимозависимости, а сверхъестественные способности позволяют им быть нечувствительными к пространству и времени, в силу чего они представляют собою смертельную угрозу как человечеству, так и всему живому на Земле, за которую они ведут непрерывную борьбу, чтобы вернуться назад с помощью примитивных верующих и своих последователей. Эти примитивные последователи служат своеобразными «каналами», через которые Властители Древности и их неземные создания могут входить или быть «призваны» в наш мир, в каком бы пространстве и времени они ни находились, посредством определенных молитв, частично записанных арабом Абдул Альхазредом. Дерлет пытался Древних богов разделить их на четыре стихии («воздух», «земля», «огонь» и «вода»), а также соотнести их с созвездиями. Он создал новых божеств, представляющих эти элементы, чтобы узаконить свою систему классификации. Дерлет создал Ктугха, как своего рода элементаля огня, когда Фрэнсис Таунер Лейни, редактор журнала «The Acolyte», пожаловался на то, что Дерлет забыл включить это божество в свою схему. Лэйни классифицировал божеств «Мифов Ктулху» в своем эссе, что было опубликовано в зимнем выпуске журнала 1942 года.

Дерлету понравился глоссарий Лейни и он попросил его переписать статью для публикации в сборнике «За стеной сна» (1943) «Arkham House». Список Лейни был позже переиздан в сборнике «Склеп Ктулху № 32» (1985). В итоге Дерлет применил «теорию элементалей» к божествам Лавкрафта, которые существуют в масштабах космоса, например, Йог-Сотот. Некоторые писатели выделили эфир как пятый элемент (встречается в «Цикле Снов»).

Древние боги в произведениях других авторов 
Лавкрафт был активным сторонником того, чтобы другие писатели использовали и дополняли «Мифы Ктулху» — что стало литературной игрой и традицией среди таких писателей, как: Кларк Эштон Смит, Роберт Говард, Роберт Блох, Фрэнк Лонг, Генри Каттнер, Генри Уайтхед, Фриц Лейбер, — группа, называемая «Круг Лавкрафта». Дерлет и Смит первыми стали использовать Древних богов Лавкрафта. Последователи «Мифов Ктулху» адаптировали произведения «Круга Лавкрафта», хотя изначально они не были связаны. Чаще всего авторы ссылались на список Древних богов Лавкрафта, Дерлета, и Смита. Современные авторы создали новый пантеон в отдельных сериях произведений.

Август Дерлет

Кларк Эштон Смит 
Кларк Эштон Смит, писатель и друг Лавкрафта, написал большую часть своих фантастических произведений, будучи вдохновленным «Мифами Ктулху». Смит создал Тсатхоггуа и «Книгу Эйбона», которые появляются в произведениях Лавкрафта. В повести «Шепчущий во тьме» Лавкрафт упоминает жреца Атлантиды по имени «Кларкаш-Тон» (аббревиатура на Кларк Эштон). Смит часто упоминает Древних богов Лавкрафта и создает собственный пантеон «Внешних богов» (англ. Outer gods):

«Родовое древо Азатота» 
В 1933 году Лавкрафт отправил письмо к Смиту (Избранные письма 4.617) с изображением «Родового древа Азатота» (англ. Family tree of Azathoth). Смит в шутку написал о своем происхождении с Юпитера, в ответ на что, Лавкрафт составил черновик генеалогического древа, согласно которому, они оба происходят от Азатота. Лавкрафт считал себя «чистым» англосаксом, но позже обнаружил, что в его роду есть валлийский предок Лланви из Уэльса (избранные письма 2.302). Смит указал Ипполит Ле Сорсье и Жиль Гренье (образ Жилем де Рэ и и французского оборотня). Данная идея так и не появилась в произведениях Лавкрафта и Смита. Схема отображает родственные связи между божествами Лавкрафта, среди которых: Наг и Йеб, Йиг, Йог-Сотот, Ктулху, Шуб-Ниггурат, Ньярлатотеп, Тсатхоггуа; затем схема ведет к вымышленным существам (низшим кастам); и к божествам, среди которых есть уникальные имена, не появившиеся за пределами этого письма: 

 Йогаш Гуль, К'баа Змей, Гот Копатель, Ябоу, Нуш Вечный (англ. Yogash the Ghoul, K'baa the Serpent, Ghoth the Burrower, Yabou. Nush the Eternal). 

Азатот сделан отцом своих детей: «Безымянной мглы» и «Тьмы» (из Мифологии Древнего Египта). Древо было шуточной идеей, вдохновленной Тегонией, и готовилось для совместного произведения, что бы объединило мифы Лавкрафта и Смита. В 1934 году Смит в письме Роберту Барлоу (Избранные письма Смита 189) описывает полностью другое древо: «Генеалогическая Карта Старших Богов» (англ. Elder Gods), где упоминаются только божества Смита — «Внешние боги».

Фрэнк Белнап Лонг 
Фрэнк Белнап Лонг, друг Лавкрафта, писал о «Мифах Ктулху»: «Пожиратели пространства» (1928) — главным героем рассказа выступил сам Лавкрафт; «Псы Тиндала» (1929) — первый рассказ «Мифов Ктулху», написанный кем-либо, кроме Лавкрафта. В «Ужас с холмов» (1931) появляется Чаугнар Фаугн (англ. Chaugnar Faug), — божество похожее на гигантского слона, с чертами осьминога и человека, который при помощи хобота пьет кровь. Он прибыл на Землю из другого измерения миллионы лет назад и, возможно, тогда имел иную форму. На основе примитивных земноводных он создал жутких существ, которые превратятся позже в ужасных людей Чо-Чо. Лавкрафт упоминает его в «Ужас в музее» (1932).

Роберт Говард 
Роберт Говард часто упоминает элементы из произведений Лавкрафта и написал в 1930-х ряд историй напрямую относящихся к «Мифам Ктулху»:

Роберт Блох 
Роберт Блох в ранних работах описал несколько менее известных божеств в «Мифы Ктулху» в 1940-х.

Генри Каттнер 
Генри Каттнер добавил в «Мифы Ктулху» в 1940-х несколько менее известных божеств, в том числе Иода («Тайна Кралитца»), Ворвадоса («Пожиратель душ») и Ньогта («Салемский ужас»).

Лин Картер 
Лин Картер создал в 1960-х несколько божеств в «Мифах Ктулху».

Рэмси Кэмпбелл 
Рэмси Кэмпбел написал в 1960-х несколько рассказов о «Мифах Ктулху». Кэмпбелл выпустил свой первый сборник «Обитатель озера и менее желанные жильцы» (1964), когда писателю было всего восемнадцать лет, — он собирает его Лавкрафтовские стилизации того времени. Титульное произведение описывает выдуманный Кэмпбеллом том оккультных знаний «Откровениям Глааки».

Брайан Ламли 
Брайан Ламли написал в 1970-х множество произведений о «Мифах Ктулху» и является одним из главных продолжателей традиции Лавкрафта. Благодаря творческой поддержке Августа Дерлета, его ранние работы были опубликованы издательством «Arkham House». Самые известные произведения с участием Титуса Кроу. Некоторые произведения представляют собой подделку «Цикла снов» Лавкрафта, но в них фигурируют оригинальные персонажи Ламли: Дэвид и Элдин.

Джеймс Амбуэль 
Джеймс Амбуэль написал ряд произведений в «Мифах Ктулху» в 1990-х годах и создал многих своих божеств.

Джозеф Пулвер 
Джозеф С. Пулвер-старший в романе «Ученик кошмаров» (2006) упоминает представляет новых Старших богов, но без описания. Миивлс и Вн'Вулот сражались друг с другом на юге Гондваны в меловой период. Ринвик стал супругом Кассогты (сестры Ктулху) и, вероятно, похож на Ктулху. Кассогта родила трех сыновей (одного назвали Ультом). Ныне Ринвик обитает в багровом бассейне в Зале Тирьяра (вероятно, измерение в Р'льех), куда ведет портал, что находится где-то в Норвегии.

Уолтер С. ДеБилл мл. 
Уолтер С. ДеБилл мл. в работах «Куда ходит Йидра» (1976) и «Что за человек» (2004) описал новых божеств, и не только писал пол «Мифы Ктулху», а создал параллельный цикл Мландота. Мландот — первичный бог, от которого произошли другие божества. Одним из враждебных божеств стал Нгыр-Хорат. Мрил Торион — вместе с Мландотом служит Инь и Ян, а их имена были предложены Кларком Эштоном Смитом.

Стивен Кинг 
Стивен Кинг создал несколько божеств, которые не связаны с «Мифами Ктулху», но в произведениях присутствуют отдаленные отсылки к творчеству Лавкрафта.

 Амоко, Бесса, Звезда Буффало, Хлоя и С'Мана, Алая королева, Ган, Перс, Пеннивайс, Матурин черепаха, Нис, Королева Зеленых дней, Раф, Рэндалл Флэгг, Селена и Морфия, «Тот, кто ходит между рядами», Хастур (англ. Amoco, Bessa, Buffalo Star Chloe & S'Mana, Crimson Queen, Gan, Perse, Pennywise, Maturin The Turtle, Nis, Queen O'Green Days, Raf, Randall Flagg, Selena & Morphia, «He Who Walks Behind the Rows», Hastur).

Наиболее примечательными упоминанием является Хастур и персонаж Рэндалл Флэгг, которого связывают с Ньярлатхотепом.

Другие писатели

Настольные игры и комиксы

Источники

Литература 
 S.T. Joshi and David E. Schultz, An H.P. Lovecraft Encyclopedia, Westport CT: Greenwood Press, 2001.
 Carter, Lin. Lovecraft: A Look Behind the Cthulhu Mythos, New York, NY: Ballantine Books, 1972.
 Lovecraft, H. P. (1980). A History of The Necronomicon. West Warwick, RI: Necronomicon Press. ISBN 0-318-04715-2. Archived from the original on 2008-06-03.
 Price, Robert M. (1991). "Lovecraft's Artificial Mythology". In Schultz, David E.; Joshi, S.T. (eds.). An Epicure in the Terrible: A Centennial Anthology of Essays in Honor of H. P. Lovecraft. Fairleigh Dickinson University Press. pp. 249 & following. ISBN 9780838634158. Retrieved 22 June 2020.
 Price, Robert M. (1995). The Azathoth Cycle: Tales of the Blind Idiot God (1st ed.). Oakland, California: Chaosium. p. xii. ISBN 1568820402.
 Schultz, David E.; Joshi, S.T. (1991). An Epicure in the Terrible: A Centennial Anthology of Essays in Honor of H.P. Lovecraft. Rutherford, New Jersey: Fairleigh Dickinson University Press. p. 191. ISBN 083863415X.
 Joshi, S.T. «H.P. Lovecraft». The Scriptorium. Wayback Machine. Archived from the original on 2005-07-18. Retrieved 2017-01-16.
 Hite, Kenneth (2008). Tour de Lovecraft: The Tales. Alexandria, Virginia: Atomic Overmind Press. ISBN 098167920X.
 Nielsen, Leon (2004). Arkham House Books: A Collector’s Guide. Jefferson, NC and London: McFarland & Company, Inc. p. 84. ISBN 0-7864-1785-4.
 Harms, Daniel. «Nyarlathotep» in The Encyclopedia Cthulhiana (2nd ed.), pp. 218—222. Oakland, CA: Chaosium, 1998. ISBN 1-56882-119-0.
 Harms, Daniel and Gonce, John Wisdom III. Necronomicon Files: The Truth Behind Lovecraft’s Legend, Red Wheel/Weiser (July 1, 2003), pp. 64-65.
 Callaghan, Gavin (2013). "Secrets Behind the Locked Door". H .P. Lovecraft's Dark Arcadia: The Satire, Symbology and Contradiction. McFarland & Co. pp. 98 & following. ISBN 978-0786470792. Retrieved 22 June 2020.

Божества пантеона мифов Ктулху
Расы мифов Ктулху
Мифы Ктулху